Tigerair:
 Tigerair Australia — австралийская авиакомпания.
 Tigerair Mandala — индонезийский лоукост-перевозчик.
 Tigerair Taiwan — тайваньский лоукост-перевозчик.
 Tiger Airways Holdings — сингапурская холдинговая компания группы лоукост-перевозчиков, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 Tiger Airways Singapore — сингапурская авиакомпания, ранее летавшая под брендом Tigerair. С 2017 года объединена с авиакомпанией Scoot.
 Cebgo — филиппинская лоукост-авиакомпания, ранее работавшая под брендом Tigerair Philippines.